Tell Vilmos (Wilhelm Tell) előfordulásai  

Személynév
 Tell Vilmos (németül Wilhelm Tell, franciául Guillaume Tell) legendás személy, svájci szabadságharcos.
 Wilhelm Tell, német politikus (1871–1950)

Irodalom, zene
 Tell Vilmos, eredeti címe Wilhelm Tell, Friedrich Schiller drámája, 1804.
 Tell Vilmos, eredeti címe Guillaume Tell,, Gioachino Rossini operája, 1829. 

Filmek
 Tell Vilmos, eredeti címe Wilhelm Tell, 1934-es német film, rendezte Heinz Paul, címszereplő Hans Marr

 Tell Vilmos, eredeti címe William Tell, angol televíziós sorozat, címszereplő Conrad Phillips, 1958–1959. 

 Tell Vilmos, eredeti címei Wilhelm Tell/Guillaume Tell, 1960-as svájci film, rendezők Michel Dickoff, Karl Hartl

 Tell Vilmos, eredeti címe Crossbow, 1987-es amerikai tévésorozat, címszereplő Will Lyman

Lásd még
 William Tell angol nyelvű névforma egyértelműsítő lapja